La línea Casetas-Bilbao, conocida históricamente como línea Tudela-Bilbao o como línea Castejón-Bilbao, es una línea férrea de ancho ibérico perteneciente a la red ferroviaria española, que enlaza Bilbao con el valle del Ebro. El trazado está electrificado y tiene una longitud total de 233,8 kilómetros.

Siguiendo la catalogación de Adif, se trata de la «línea 700».

Véase también 
Ferrocarril Castejón-Bilbao
Línea Castejón de Ebro-Alsasua
Línea Madrid-Hendaya

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Galería de imágenes

Tramo vasco

Tramo castellano

Tramo riojano

Tramo navarro

Tramo aragonés 

Líneas de ferrocarril en España